

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Manb“ beginnt.

Manb 



Manbe 
 Manbeck, Brynden (* 1987), US-amerikanische Biathletin

Manby 
 Manby, Aaron (1776–1850), englischer Ingenieur
 Manby, George William (1765–1854), englischer Erfinder